wujaszek – zdrobnienie od wujek, wuj (nazwa relacji rodzinnej)

Zobacz też 
 Wujaszek Wania – sztuka Antona Czechowa i jej adaptacje
 Wujaszek Buck – film Johna Candy'ego
 Mój wujaszek – film w reżyserii Jacques'a Tati
 Wujaszek z Ameryki – film z 1980 r. w reżyserii Alain Resnais